Врбичани могу бити:

 Врбичани (Кладно), насељено мјесто у округу Кладно, Средњочешки крај, Чешка Република
 Врбичани (Литомјержице), насељено мјесто у округу Литомјержице, Устечки крај, Чешка Република